Kończewo ist ein polnischer Ortsname:
 Kończewo, Dorf im Powiat Słupski, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Kunsow, Kreis Stolp, Pommern
 Kończewo (Ruciane-Nida), Forstsiedlung im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren

Siehe auch:
 Końcewo